Hackstein ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Hackstein (* 1949); deutsche Biologin, Bremer Bürgerschaftsabgeordnete (Grüne)
 Olav Hackstein (* 1962), deutscher Indogermanist und Hochschullehrer
 Rolf Hackstein (1925–2011), deutscher Hochschullehrer